Kryptonite – sostanza immaginaria dell'universo DC, in particolare legata al personaggio di Superman
Kryptonite – album del 2008 di DJ Fresh
Kryptonite – singolo del 2000 dei 3 Doors Down
Kryptonite (I'm on It) – singolo del 2006 dei Purple Ribbon All-Stars
Operazione Kryptonite – operazione della NATO e l'esercito nazionale dell'Afghanistan afghano contro l'insurrezione talebana